Edmond Destaing (1872-1940) : orientaliste français;
 Jacques Zacharie Destaing (1764-1802) : général français.